Starosta může být:

 Starosta – název funkce 
 Svatá Starosta – křesťanská světice

příjmení osob
 Ben Starosta (* 1987) – polsko-anglický fotbalista
 Jiří Starosta (1923/4–2012) – český fotbalista a trenér
 Ondřej Starosta (*1979) – český basketbalista
 Tomáš Starosta (* 1981) – slovenský lední hokejista

podobná příjmení
 Zdeněk Starostka (1932–2005) – český fotbalista

podobné názvy (geografie):

 Starosti – zaniklá osada na katastrálním území města Úštěku v okrese Litoměřice 
 Starosti – vrchol (551 m n. m.) v Českém středohoří jižně od soutěsky Bobřího potoka